VIA steht als Abkürzung für:
 Vehicle Inspection Association, Organisationen in mehreren Staaten, ähnlich dem deutschen TÜV
 Vendors ISDN Association, ein Verband der ISDN-Hersteller, Netzbetreiber und Service-Provider
 VIASA, war zwischen 1961 und 1997 die nationale Fluglinie Venezuelas und eine der größten Fluggesellschaften Lateinamerikas in Brasilien, nach dem ICAO-Code
 Verband der internationalen Autovermieter e. V.

 Vereinigung der Iranischen Ärzte und Zahnärzte in der Bundesrepublik Deutschland e. V.

 Versatile Interface Adapter, ein Ein-/Ausgabebaustein in der Elektronik, siehe MOS Technology VIA
 VIA Technologies (engl. ), ein taiwanesischer Hersteller von Elektronikbauteilen
 Vienna International Airport, die englische Bezeichnung des Flughafens Wien-Schwechat
 Virtual Interface Architecture, eine Spezifikation für Hochgeschwindigkeitsnetze
 Virus Information Alliance, eine Brancheninitiative von Antiviren-Herstellern und Microsoft zwecks Informationsaustausch über Schadprogramme
 Vokal- und Instrumentalensemble (Sowjetunion) (Vokalno-instrumentalny ansambl), eine regierungsamtlich protegierte Musiksparte in der Sowjetunion in den 1970ern und 1980ern
 VIA Rail Canada, kanadische Bahngesellschaft
Vertical Interconnect Access (Durchkontaktierung), eine vertikale elektrische Verbindung zwischen den Leiterbahnebenen einer Leiterplatte.

Via steht für:
 das lateinische und italienische Wort für Straße oder Weg
 die Benennung einer Zwischenstation, vergleiche Liste lateinischer Phrasen/V#Via
 speziell eine kurze Zwischenstation (unter 24 Stunden) während einer Flugreise, siehe Stopover
 den Zwischenraum zwischen den Mutuli des dorischen Geisons (Architektur)
 Vertical interconnect access, die Bezeichnung für senkrechte Durchkontaktierungen zwischen den Schichten einer integrierten Schaltung oder einer Leiterplatte
 Via (Automarke), eine ehemalige britische Automarke
 Via Verkehrsgesellschaft mbH, eine kommunal-übergreifende Dienstleistungsgesellschaft im Städteverbund Essen, Duisburg und Mülheim an der Ruhr
 eine ehemalige Automarke des ungarischen Unternehmens Villamos Autógyár Részvény Társaság
 Via Transportation, Inc., ein US-amerikanisches Unternehmen für Transportnetzwerke und Mitfahrgelegenheiten in Echtzeit mit Hauptsitz in New York City 
 Via (Zeitschrift), sechsmal jährlich (ab 2022 viermal) in Deutsch und Französisch erscheinende Zeitschrift der Schweizerischen Bundesbahnen

Via bzw. Vía ist der Familienname folgender Personen:
 Begoña Vía Dufresne (* 1971), spanische Seglerin
 Dennis L. Via (* 1958), US-amerikanischer General
 Elizabeth Jane Via (* 1948), US-amerikanische römisch-katholische Theologin
 Giovanni La Via (* 1963), italienischer Politiker, MdEP
 Jacques de Via († 1317), Kardinal der katholischen Kirche
 Natalia Vía Dufresne (* 1973), spanische Seglerin

Siehe auch:

 Air Via, die erste bulgarische Fluggesellschaft
 Gran Via
 IN VIA, Katholische Mädchensozialarbeit, siehe Deutscher Caritasverband
 Via Mat, ein Schweizer Speditions- und Logistikkonzern
 VIA Rail Canada, ein staatlicher Personenzugbetreiber in Kanada
 WIA
 Vias

Abkürzung